200 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 26 lipca, a finał 27 lipca.

Mistrzynią świata została 17-letnia Amerykanka Regan Smith, uzyskawszy czas 2:03,69. Dzień wcześniej, w półfinale Smith pobiła rekord świata (2:03,35). Srebrny medal zdobyła Australijka Kaylee McKeown (2:06,26), a brązowy mistrzyni globu na dystansie dwukrotnie krótszym, Kanadyjka Kylie Masse (2:06,62).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki 
Eliminacje rozpoczną się 26 lipca o 10:23 czasu lokalnego.

Eliminacje

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 26 lipca o 20:20 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 27 lipca o 20:58 czasu lokalnego.

Przypisy 

K